— японская фамилия. Известные носители:

 Нарадзаки, Норико (род. 1972) — японская дзюдоистка лёгкой и полулёгкой весовых категорий.
 Нарадзаки, Сэйго (род. 1976) — японский футболист.